Ахме́дов — фамилия, происходящая от мусульманского имени Ахмед, распространена в республиках Северного Кавказа, Азербайджане и в республиках Средней Азии. Имеет женскую форму .

Известные носители

А 
 
 Ахмедов, Абдуллоджан (род. 1939) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ахмедов, Агамирза Мирза Али оглы (1905—1964) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ахмедов, Азамат Гаджимурадович (род. 1990) — российский борец греко-римского стиля.
 Ахмедов, Азим Алимжанович (род. 1992) — узбекистанский футболист, защитник.
 Ахмедов, Аладдин Ислам оглы (1948—2014) — азербайджанский учёный, доктор наук.
 
 Ахмедов, Алишер Махмудович (род. 1987) — узбекистанский футболист, вратарь.
 Ахмедов, Амиркул — звеньевой колхоза «Шарк Хакикат» Денауского района Сурхан-Дарьинской области, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедов, Асад Джалал оглы (1970—1992) — Национальный герой Азербайджана.

Б—М 
 Ахмедов, Баходыр Акмальевич (род. 1967) — русский поэт, прозаик, переводчик, кандидат физико-математических наук.
 Ахмедов, Бахтияр Шахабутдинович (род. 1987) — российский борец вольного стиля.
 Ахмедов, Бегижан Махмудович (род. 1958) – писатель, поэт, переводчик, историк.
 Ахмедов, Бехзод Баходирович (род. 1974) — генеральный директор «Уздунробита».
 Ахмедов, Ботиржон Абдуллаевич (род. 1990) — российский, украинский и турецкий боксёр.
 Ахмедов, Бурибай Ахмедович (1924—2002) — узбекский историк-востоковед и источниковед.
 Ахмедов, Вахид Газымамед оглы (род. 1947) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Ахмедов, Вели (род. 1918) — туркменский советский композитор и музыкальный педагог.
 Ахмедов, Гаджи Ахмед оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Ахмедов, Газимагомед Ахмедович (1952—2017) — российский самбист, дзюдоист и тренер.
 Ахмедов, Гасан Абдулали оглы (1906—1981) — советский геолог.
 Ахмедов, Гедай (род. 1940) — депутат Верховного Совета Туркменской ССР.
 Ахмедов, Герман Ибрагимович (род. 1962) — российский лингвист, методист, кавказовед.
 Ахмедов, Гумейр Гусейн оглы (род. 1958) — азербайджанский педагог.
 
 Ахмедов, Джавид (род. 1963) — советский и азербайджанский футболист.
 Ахмедов, Джалалутдин Расулович (род. 1947) —  советский и российский медик, доктор медицинских наук, ректор ДГМУ.
 Ахмедов, Джамиль Мамед оглы (1924—1944) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Ахмедов, Джахонгир (род. 1983) — узбекский кинорежиссёр.
 Ахмедов, Джебраил (1876—1966) — азербайджанский ковроткач.
 Ахмедов, Дурбек Кудратиллаевич — (род. 1963) — узбекский профессор, депутат законодательной палаты Олий Мажлиса.
 Ахмедов, Закир Бекир оглы (1932—2010) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедов, Ильхам Намиг Кямал оглы (род. 1949) — советский и азербайджанский актёр, режиссёр, народный артист Азербайджана. 
 Ахмедов, Ислам Исмаилович (род. 1961) — советский и узбекистанский футболист и футбольный тренер.
 Ахмедов, Каландар Искандарович (род. 1968) — советский и казахстанский футболист и тренер.
 Ахмедов, Каракиши Ахлиман оглы (род. 1926) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедов, Карим Садыкович (1914—1996) — советский узбекский физикохимик.
 Ахмедов, Камалутдин Магомедрасулович (род. 1986) — российский футболист.
 Ахмедов, Кудратилла Ахмедович (род. 1930) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ахмедов, Лютви Джибер (1930—1997) — болгарский борец.
 Ахмедов, Магомед Ахмедович (1955—2023) — народный поэт Дагестана.
 
 Ахмедов, Манучехр (род. 1992) — таджикский футболист.
 Ахмедов, Машалла Ахмед оглы (род. 1959) — советский футболист.
 Ахмедов, Михаил Владимирович (1925—1989) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Ахмедов, Мубариз Ализаде оглы (1963—1992) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Ахмедов, Мубариз Меджид оглы (род. 1945) — азербайджанский учёный.
 Ахмедов, Муролимжон (род. 1992) — киргизский футболист.
 Ахмедов, Мустафа Сахиб оглы (род. 1980) — азербайджанский пауэрлифтер.
 Ахмедов, Мухамметдурды (род. 1937) — туркменский советский колхозник, депутат Верховного Совета.

Н—Я 
 Ахмедов, Наби — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедов, Натик Ильяс оглы — Национальный Герой Азербайджана.
 Ахмедов, Новруз Абдулали оглы (1940—1976 или 1977) — азербайджанский советский рабочий, депутат Верховного Совета СССР.
 Ахмедов, Одил Алимжанович (род. 1987) — узбекский футболист.
 Ахмедов, Омари Сиражудинович (род. 1987) — российский боец смешанного стиля.
 Ахмедов, Раим — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедов, Рахматулло (1924—2005) — первый секретарь Шахринауского райкома Компартии Таджикистана, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедов, Рашад (род. 1981) — азербайджанский тхэквондист.
 Ахмедов, Риад Фикрет оглы (1956—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Ахмедов, Рим Билалович (1933—2017) — башкирский советский и российский писатель и переводчик, журналист, сценарист, травник.
 Ахмедов, Ровшан (род. 1968) — советский и азербайджанский футболист.
 Ахмедов, Рузы(род. 1952) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедов, Рустам Гасанович (род. 1974) — российский каратист.
 Ахмедов, Сабир Атакиши оглы (1933—2016) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедов, Садраддин Бабаш оглы (1923—2012) — бригадир совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедов, Садриддин Алиханович (род. 1998) — казахский боксёр-профессионал.
 Ахмедов, Станислав Анварович (род. 1952) — российский дипломат.
 Ахмедов, Сулейман Вюгар оглы (род. 1999) — азербайджанский футболист.
 Ахмедов, Сухраб Султанович (род. 1974) — российский военачальник, генерал-майор (2023).
 Ахмедов, Таптых Самед оглы (1914—1975) — директор виноградарского совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедов, Тарлан Муса оглы (род. 1971) — азербайджанский футболист.
 Ахмедов, Тимур Халимович (1931—2002) — казахский учёный-гидротехник.
 Ахмедов, Тофик Алиевич (род. 1951) — азербайджанский преступник.
 Ахмедов, Тургун (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Ахмедов, Тухтасин (1915—2000) — Герой Советского Союза.
 Ахмедов, Фархад Теймур оглы (род. 1955) — российский предприниматель, президент компании «Нортгаз».
 Ахмедов, Фатулла (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Ахмедов, Фируз Хаджиевич (Фируз Бахор; род. 1942) — советский композитор.
 Ахмедов, Фуад Танзил оглы (род. 1988) — азербайджанский футболист.
 Ахмедов, Халим Хакимович (1906—2002) — казахский писатель, переводчик.
 Ахмедов, Хамур Алимович (1937—2009) — советский и российский художник.
 Ахмедов, Хан Ахмедович (1936—2006) — туркменский государственный деятель, дипломат.
 Ахмедов, Хасанча — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ахмедов, Шамиль Нуцалханович (род. 1990) — российский и турецкий борец вольного стиля.
 Ахмедов, Шюкюр Али оглы (1926—1970) — старший чабан колхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Ахмедов, Эльхан Гардашхан оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Ахмедов, Эмин Видади оглы (род. 1986) — азербайджанский борец греко-римского стиля.
 Ахмедов, Якуб (род. 1938) — советский узбекский актёр.

Составные фамилии 
 Мирза-Ахмедов, Мансур Зияевич (1908/1909—1971) — советский и узбекский государственный и партийный деятель.



См. также 
 Ахметов
 Ахмадов
 Ахматов

Примечания